Darvall ist der Name von

 Chum Darvall (* 1957), australischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Denise Darvall (1942–1967), Spenderin des ersten erfolgreich transplantierten Herzens